A 2010-es NASCAR Sprint Cup Series a 62. szezonja az Amerikai profi szériaautós versenyzésének. A szezon a hagyományoknak megfelelően a Daytona 500-zal kezdődött és 35 további verseny volt a szezonban és még kettő verseny mely nem számított bele a bajnokságba. A szezon a Homestead Miami Speedwayen megrendezett Ford 400-zal ért véget. A 2009-es szezonhoz képest a NASCAR kisebb módosítást hajtott végre a naptárban.

Csapatok és versenyzők
Az (R) ÚJONC VERSENYZŐT jelent.

1A 2009-ben még #55-ös számmal versenyző csapat 2010-re #56-os számmal nevezett a bajnokságba és a pontokat is átruházták az #56-osra.

2A Roush Fenway Racing a 2009-es szezont követően felszámolta a #26-os csapatot, amelynek pontjait átruházták a Latitude 43 Motorsport #26-os csapatára.

3A #07-es csapat pomtjait átruházták a #78-as Furniture Row Racing csapatra miután technikai megállapodást kötöttek a Richard Childress Racing-el a 2010-es szezon előtt.

4A Richard Petty Motorsports a #44-es autó pontjait a #98-asra ruházta 2009 után.

5A #96-os és #98-as autó pontjai a Front Row Motorsports #37-es és #38-as autójára szálltak el, mert a Richard Petty Motorsports megvásárolta a Yates Racing-et.

* – Ezt az autót a Verizon Wireless szponzorálta, de a névadószponzora is lett a NASCAR-nak.

Változások csapatoknál
A Roush Fenway Racing egy autóval kevesebbet indított ebben a szezonban az előzőhöz képest, mert mostantól egy csapat maximum négy autót indíthat egy versenyen.
A Richard Petty Motorsports megvásárolta a Yates Racing-et, ennek köszönhetően a Richard Petty Motorsports Ford-ra váltott.
A Richard Childress Racing eggyel kevesebb autót indított ebben az évben az előzőhöz képest.

Változások versenyzőknél
Martin Truex Jr. a Earnhardt Ganassi Racing-től a Michael Waltrip Racing-hez szerződött 2010-re, a csapattulajdonos Michael Waltrip-ot váltja, mivel Waltrip úgy döntött, hogy 2009 végén visszavonul a versenyzéstől. Truex Jr. többéves szerződést írt alá további opcióval.
Jamie McMurray a Roush Fenway Racing-től Earnhardt Ganassi Racing-hez szerződött Truex helyére.

2010-es naptár
A teljes szezon versenytávja 14461,9 mérföld (23274,2 km), de előfordult, hogy néhány versenynek a távja másképp alakult a Green-White Checkered szabálynak vagy az időjárásnak köszönhetően. A végleges versenynaptárat 2009. szeptember 15-én jelentették be.

Változások
 Az Autism Speaks 400 a NASCAR Sprint All-Star Race és a Coca-Cola 600 elé került.

 A Subway Fresh Fit 600 és a Samsung Mobile 500 egymás után kerül megrendezésre egy hét különbséggel.

 Minden verseny szabályozott rajtolási idővel rendelkezik.

 Ettől az évtől NASCAR összes versenyzője csak egy általa kiválasztott kategóriában harcolhat a bajnoki címért, másik kategóriában is részt vehet, de nem szerezhet pontot

Top 35-ös csapatok
A Martinsville-i versenytől lép életbe a Top 35-ös csapattulajdonosi verseny, melynek lényege az, hogy az előző futam utáni első 35 helyezett csapata a következő futamon automatikusan részt vehet a versenyen.

Változások a Phoenix-i verseny után: A #7-es csapat előrelépett a 34. helyre.
Texas: A #34-es csapat 34. lett, a #37 visszaesett 35.-nek, a #7-es 36. lett, egy ponttal a 35. helyről lemaradva (tizenöt pont lemaradásban volt a 33. helyezettől (#38-as csapathoz képest).
Talladega: A #34-es csapat 33. helyre lépett előre, a #7-es 34. lett, a #38-as 35., a #37-es csapat két ponttal van lemaradva a 35. helytől.
Richmond: A Front Row Motorsports autói a 34. (#34), 35. (#37), és 36. (#38) helyen állnak.
Darlington: A #7-es csapattól 25 pontot levontak mert az autó nem felelt meg a szabályoknak és visszacsúszott a 35. helyre.
Dover: A #7-es és #38-as döntettlen, a #37-es két ponttal van lemaradva a biztonságos helytől
Charlotte: A Front Row Motorsports autói (#34, #37, #38, ebben a sorrendben) benne van az első 35-ben, a #7-es viszont 15 ponttal kívül van.
Pocono: Miután 150 pontot levontak a #38-as csapattól egy büntetés keretében, kiesett az első 35-ből, míg a #7-es csapat ezáltal bekerűlt a 35-be.

Szabályváltozások
Az autókra vonatkozó szabályokat úgy változtatták, hogy könnybben lehessen draftolni velük, vagyis szélárnyékból előzni. Február 10-én megváltoztatták a green-white-checker finish szabályt mindhárom NASCAR kategóriába maximum 3-ra korlátozták a próbálkozások számát. 2010-től mindig átvizsálják az első kiesett autót, vagyi az első Start and Park csapat autóját.

Martinsville-től, visszatették a légterelőket, hogy ne tudjon elrepűlni semmiképp sem az autó.

Versenyek és állások

Versenyek

Versenyzők
Vastag - A Pole pozíciót az időmérő edzésen döntötték el.Dőlt - A Pole pozíciót az aktuális pontállás döntötte el, mert az időmérő napján esett az eső.* – Leghosszabb ideig vezette a versenyt

Gyártók

Források

Külső hivatkozások
2010 NASCAR Sprint Cup Series az ESPN-en
NASCAR.com
A NASCAR Sprint Cup 2010-es naptára kiadva
RacingOne 
Jayski's Silly Season Site
Speed Channel
ThatsRacin.com
2010 Sprint Cup Series versenynaptár
Racing-Reference.info

NASCAR szezonok